Оперение — многозначное слово:
 Оперение — процесс приобретения перьев или оперения.
 Оперение — перьевой покров птиц.
 Оперение (оперение летательного аппарата, стрелы) — аэродинамические поверхности летательного аппарата, обычно служащие для стабилизации полёта и управления им.
 «Оперение» — ежегодный Всероссийской детский фестиваль благотворительного Фонда Константина Хабенского «Студии творческого развития „Оперение“».

См. также 
 Перо